Барвінський — українське прізвище.

 Барвінський Богдан Олександрович — український історик, бібліограф, архівіст
 Барвінський Борис — підполковник Армії УНР
 Барвінський Василь Олександрович — український композитор, піаніст, педагог
 Барвінський Віктор Олександрович — історик, архівіст
 Барвінський Володимир Григорович — український громадський діяч, письменник
 Барвінський Григорій Григорович — священик, культурно-громадський діяч, етнограф
 Барвінський Євген Іванович — історик, архівіст, бібліограф
 Барвінський Іван Григорович — український священик, культурно-громадський діяч
 Барвінський Іполит Григорович — український священик, культурно-громадський діяч, літератор, краєзнавець
 Барвінський Іван-Василь Васильович — віолончеліст
 Барвінський Мартин Григорович — український церковний діяч, педагог
 Барвінський Олександр Григорович — історик, педагог, громадський і політичний діяч
 Барвінський Олександр Олександрович — лікар
 Барвінський Олександр Петрович — диригент, заслужений діяч мистецтв України
 Барвінський Олексій Дмитрович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1943)
 Барвінський Осип Григорович — український священик і письменник
 Барвінський Павло Якович — український актор, драматург
 Барвінський Степан Романович — лікар
 Барвінський Ярослав Осипович — лікар-кардіолог.

Барвінська:
 Барвінська Євгенія Максимівна — українська піаністка, хоровий диригент, громадська діячка
 Барвінська Феодосія Андріївна — українська радянська актриса, народний артист УРСР (з 1943).

Див. також 
 Вулиця Барвінських у Львові
 Вулиця Барвінських у Тернополі
 Вулиця Барвінського у Коломиї
 Барвінські (герб)

Барвінські
Українські прізвища